Fedora (Linux), een Linuxdistributie
 Fedora (film), Frans-Duitse film uit 1978
 Fedora (opera), opera van Umberto Giordano
 Fedora (hoed), een type deukhoed